Thorney kan syfta på:

 Thorney, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Thorney, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Peterborough, Cambridgeshire, England
 Thorney, Nottinghamshire – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Thorney, Somerset – en ort i Somerset, England
 Thorney Island – en ö i West Sussex, England